

Wydarzenia 

 Grek Euthymenes z Massilii dotarł do wybrzeży Senegalu

Urodzili się 
 Arystydes Sprawiedliwy, polityk ateński (data sporna lub przybliżona) (zm. 467 p.n.e.) (data sporna lub przybliżona).

Zmarli 
 Cyrus II, król Persji, zginął w bitwie (529 p.n.e.?)